Boa-fé — conceito jurídico relacionado com boa intenção, honestidade, sinceridade ou crença correta
 Bona fide  — expressão latina para o conceito acima
 Nossa Senhora da Boa Fé — aldeia e ex-freguesia portuguesa do concelho de Évora